Ernst Petri ist der Name folgender Personen:

* Ernst Petri (Manager) (* 1956), österreichischer Wirtschaftsmanager
 Ernst August Bernhard Petri (1744–1809), deutscher Landschaftsarchitekt